Большо́й Сен-Берна́р (, , ) — перевал в Альпах, через который со времён Римской империи проходил главный путь, соединявший Север Италии с центральной Европой.

Высота перевала 2469 м над уровнем моря.

В 1905 году через перевал была построена дорога, которая связывает итальянскую Аосту (, ) с швейцарским Мартиньи (). В зимний период, с октября по май, дорога, как правило, закрыта.

Ниже перевала, на высоте 1915 м проходит тоннель одноименного названия (), который был открыт в 1964 году.

В 1050 году Святым Бернардом из Ментона на перевале был основан монастырь, при нём горный приют, которые, как и перевал, получили его имя.

19 июня 1805 года, по желанию Наполеона, в часовне был похоронен французский генерал Дезе.

Здесь была выведена порода собак сенбернар, которые были обучены поиску людей в лавинах.

Велоспорт 
Перевал Большой Сен-Бернар был задействован на Гранд-турах 11 раз: 6 раз на Джиро д’Италия и 5 раз на Тур де Франс. Последний раз в 2009 году. Известные велосипедисты первыми поднимались на перевал в ходе гонки как на Джиро, так и Туре.

Детали подъёма 
 Северный
Начинается в швейцарском городе Мартиньи, расположенного ниже Коль де Ла Форкла. Подъем на перевал составляет 41,5 км в длину со средним градиентом 4,8 % (максимальный до 10 %) и перепадом высот 1980 м. Кроме того, он достигает высоты 2473 метров, являясь одним из самых высоких в Альпах. Благодаря этим данным северный подъём считается колоссом Альп и одним из самых сложных перевалов в Европе.

 Южный
Этот маршрут начинается в итальянском городе Аоста и столь же труден как и северный маршрут. Подъем на перевал составляет 33,1 км в длину с постоянным градиентом 5,7 % и перепадом высот 1874 м. На этом как и на противоположном склоне, снег является обычным явлением.

Джиро д’Италия

Тур де Франс

Галерея

Примечания 

Перевалы в Альпах
Перевалы Швейцарии
Перевалы Италии
Вале
География Валле-д’Аосты
Велосипедные подъёмы в Швейцарии
Велосипедные подъёмы в Италии